Савичи

Савичи — дворянский род.

Населённые пункты

Белоруссия

Брестская область 
 Савичи — деревня в Барановичском районе.

Витебская область 
 Савичи — деревня в Браславском районе.
 Савичи — деревня в Поставском районе.

Гомельская область 
 Савичи — деревня в Брагинском районе.
 Савичи — агрогородок в Калинковичском районе.

Гродненская область 
 Савичи — деревня в Дятловском районе.
 Савичи — деревня в Деречинском сельсовете Зельвенского района.
 Савичи — деревня в Зельвенском сельсовете Зельвенского района.
 Савичи — деревня в Ивьевском районе.
 Савичи — деревня в Слонимском районе.
 Савичи — деревня в Василишковском сельсовете Щучинского района.
 Савичи — деревня в Дембровском сельсовете Щучинского района.
 Савичи — деревня в Остринском сельсовете Щучинского района.

Минская область 
 Савичи — деревня в Воложинском районе.
 Савичи — деревня в Копыльском районе.

Могилёвская область 
 Савичи — деревня в Бобруйском районе.

Россия 
 Савичи — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Савичи — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Савичи — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Савичи — деревня в Сивинском районе Пермского края.

Также:
 Двор-Савичи — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Украина 
 Савичи — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Другое 
 Савичи — железнодорожная станция в Белоруссии.